Никола́й Степа́нович Анци́феров (28 октября 1930, Макеевка — 16 декабря 1964, Москва) — советский поэт. Возглавлял поэтический отдел журнала «Москва». Автор множества стихотворений о шахтёрах.

Биография 
Родился в семье шахтёра, в Макеевке. После окончания горнопромышленного ремесленного училища, начиная с 1947 года работал электрослесарем. Публиковаться начал с 1952 года. Некоторое время работал в газете «Комсомолец Донбасса». Первый творческий наставник Николая Степановича — писатель и журналист Анатолий Мартынов, ставший его другом. Позже он вспоминал об Анциферове, что тот в начале 1950-х годов принёс в редакцию «Комсомолец Донбасса»: «много грубоватых, но очень метких и точных шахтёрских словечек и выражений. Впоследствии из них и составился неповторимый шахтный запах его стихов…» В 1956 году увидела свет его дебютная книга — «Дайте срок...» Окончил вечернюю школу; потом поступил в Московский литературный институт имени А. М. Горького, который окончил в 1962 году. После этого остался жить в столице СССР, где руководил отделом поэзии в литературном журнале «Москва». Умер от сердечного приступа.

Поэзию Николая Анциферова высоко оценил Жан Поль Сартр. Положительные отзывы о «певце шахтёрского края» оставили Ярослав Смеляков, Николай Асеев, Александр Твардовский; он был дружен с Николаем Рубцовым. Евгений Евтушенко писал о коллеге, что «Сверкая яростно голубыми глазами, он читал нам стихи, утверждая великое подземное братство». По мнению Евтушенко, никто на эту тему не выразился лучше: «Я работаю как вельможа. Я работаю только лёжа». Эти стихи стали «визитной карточкой» поэта и принесли ему популярность в СССР. Слова из стихотворения «Крещение» (1960) — «В белых тапочках и в гробу» — получили широкую известность благодаря кинематографу.

Только в 1991 в журнале «Донбасс» была опубликована подборка стихотворений, которые ранее не могли быть изданы по идеологическим соображениям:
Глядит посёлок в полудрёме
Уж не один десяток лет
И ничего не видит кроме
Шахтёрских радостей и бед.
Не все стихи Анциферова проходили цензуру: поэма «Нахаловка», созданная в начале 1950-х, предлагавшаяся Анциферовым во все литературные издания, была опубликована только в 1991. В ней речь идёт о забытом богом и начальниками шахтёрском поселке, мимо которого «на легковых автомобилях деляги катят в коммунизм». В одном из эпизодов поэмы в качестве декораций для фильма о дореволюционном Донбассе режиссёр успешно использует лачуги современных горняков. По словам Анциферова, в основе эпизода лежал действительный факт.

Публикации 

 Дайте срок...: Лирика, юмор: [Стихи]. — Сталино: Обл. изд-во, 1956. — 50 с.
 Молчание — не золото: Стихи. — Сталино: Кн. изд-во, 1960. — 37 с.
 Подарок: Стихи. — Москва: Молодая гвардия, 1961. — 78 с.
 Случайная гостья: Стихи. — : Советская Россия, 1964. — 62 с.

 Избранная лирика. — [Вступит. слово С. Смирнов]. - : Мол. гвардия, 1965. — 31 с. — 90 000 экз. (Библиотечка избранной лирики)
 Избранное: Стихи. — [Сост. и авт. вступ. статьи А. Мартынов]. — Донецк: Донбасс, 1966. — 155 с. : портр.
 Шахтерская лампочка: Избранные стихи. — Предисл. А. Мартынова; [Иллюстрации: Е. Р. Скакальский]. — : Советская Россия, 1971. — 143 с.
 Донбасс, колыбель моя: Стихи. — Вступ. ст. А. Мартынова; Худож. Е. Т. Сердюченко. — Донецк: Донбас, 1984. — 94 с.: ил.

Цитаты 

В том голодном сорок седьмом
Я, голодный, семнадцатилетний,
Хлеб пошёл добывать горбом...

...
Я работаю, как вельможа,
Я работаю только лёжа.
Не найти работенки краше,
Не для каждого эта честь.
Это — только в забое нашем:
Только лёжа — ни встать, ни сесть.

Когда я выхожу из-под земли
Так улыбаюсь солнцу,
Будто с ним
Не виделся сто тысяч лет и зим.
И вдруг увидел,
Выйдя из земли...

...
— Вы слыхали? Подумать только! —
Бабы ахают. — Ну и ну!
Отчубучил Анциферов Колька!
Из Москвы приволок жену...

...Всю неделю по всякому поводу
Тараторил смотринный штаб:
— Молодая ходила по воду...
— Не косится на здешних баб...
В результате насчет москвички
Заболевший вопрос решён:
«Есть москвички — отпетые птички.
Есть — пригодные и для жён».

Примечания

Литература 
 
 
 
 Геннадий Щуров «Писал, как сердце велело». Журнал «Европа-центр» № 2 (13) / 2006
 Лезинский М. «Девочки поэтов любят...»
 Мартынов А. «Слово о друге» // Анциферов Н. «Шахтёрская лампочка». М., 1977. С. 5-8;
 Петровский М. «Ответственность героя» // Юность. 1961. № 12. С.91-92;
 Смеляков Я. «Молодая поэзия нового времени» // Москва. 1962. № 12. С.219;
 Смирнов С. «От составителя» // Анциферов Н. «Избранная лирика». М., 1965. С.3-4;
 Лазарев В. «Солнце и соль» // Молодая гвардия. 1966. № 12. С.292.

Ссылки 

 Анциферов Николай Степанович
 Анциферов Николай Степанович (1930 - 1964)
 Николай Анциферов. Стихи.
 Николай Анциферов — поэт, рожденный «под стук вагонеток и клети».
 MiningWIKI: Анциферов Николай Степанович
 АНЦИ́ФЕРОВ Николай Степанович

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького